Снаксарев (Снаксарёв) — фамилия:

 Снаксарёв, Антон Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7228; 17 декабря 1844.
 Снаксарев, Иван Афанасьевич — шеф 17-го егерского полка в период 27.02.1811 — 08.06.1811.
 Снаксарев, Марк Евсеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 1605; 26 ноября 1804.